Маслозавод:
 Маслозавод — посёлок в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Маслозавод — посёлок в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.